Село:
 Підгайне — Київська область, Іванківський район
 Підгайне — Рівненська область, Рівненський район
 Підгайне — Чернігівська область, Носівський район